Фе́рриер () — британская фамилия.

 Ферриер, Джеймс Фредерик (1808—1864) — шотландский философ-метафизик, профессор.
 Ферриер, Дэвид (1843—1928) — шотландский невролог.
 Ферриер, Кэтлин (1912—1953) — британская певица.
 Ферриер, Рон (1914—1991) — английский футболист.